Dieter Brandes ist der Name folgender Personen:

* Dieter Brandes (Manager) (* 1941), deutscher Manager und Autor 
 Dieter Brandes (Maueropfer) (1946–1966), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer